Theodore (Alabama)
Theodore TR1

Desambiguações de topônimos